Goldene Biene ist der Name mehrerer Preise bzw. Einrichtungen:

 Goldene BIENE, ein Preis für barrierefreie Webseiten
 Goldene Biene, eine Auszeichnung des Deutschen Landfrauenverbandes
 Goldene Biene, ein Restaurant in Esslingen am Neckar

Es gibt einen taiwanesischen Motorradhersteller Taiwan Golden Bee („Taiwan Goldene Biene“)

Golden Bees ist außerdem der Name einer namibischen Fußballmannschaft.

Auf der Jagd nach der goldenen Biene ist der Name eines Adventures für Kinder und Jugendliche aus dem Tandem Verlag.